Graus (plaats), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón
 Graus (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van loodsbaarzen
 Dion Graus, een Nederlands politicus en voormalig programmamaker